Имя Ислям Герай носили несколько правителей Крымского ханства:

 Ислям I Герай — хан Крыма в 1532 году.
 Ислям II Герай — хан Крыма в 1584—1588 годах.
 Ислям III Герай — хан Крыма в 1644—1654 годах.